Pedron ist der Familienname von:

 Antonio Pau Pedrón (* 1953), spanischer Jurist und Literat
 Bruno Pedron (1944–2022), italienischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Ji-Paraná in Brasilien
 Pierrick Pédron (* 1969), französischer Jazz-Saxophonist

Siehe auch:
 Petron